Granville kikötőváros, Manche megye, Normandia, Franciaország
Granville, Tennessee, Amerikai Egyesült Államok